Die Montevideo Open 2021 waren ein Tennisturnier der WTA Challenger Series 2021. Das in Montevideo ausgetragene Sandplatzturnier der Kategorie WTA Challenger fand vom 15. bis 21. November 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Montevideo Open 2021 fand am  15. November 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Montevideo